

Patronyme 
 Charles Louis Malric (1872-1942), sculpteur français.
 Ernest Malric (1883-1966), homme politique français.
 Gabriel Malric (1775-1837), homme politique français.
 Joseph Malric (1852-1909), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme